Парневое () — село,
Ягодненский сельский совет,
Купянский район,
Харьковская область.

Село ликвидировано в 1982 году.

Географическое положение 
Село Парневое находится в урочище Парневое на расстоянии в 1 км на юг от села Ягодное и в 1-м км на северо-восток от села Кисловка.
В 3-х км протекает река Кобылка.

История 
 Село существовало ещё со времен царской России, было в собственности помещика Кочина.
 Начало развиваться после Великой Отечественной Войны с образованием совхоза, своего расцвета достигло в 60-70-е годы. В селе насчитывалось около 40 дворов, с численностью населения около 200 человек. На территории села были свиноферма, птичник, фермы крупного рогатого скота, работал магазин.
 В конце 70-х годов, в связи с укрупнением в сельском хозяйстве и переносом всего хозяйства на территорию крупных сел, жители стали стремительно покидать село.
 Ликвидировано в 1982 году (из села выехала последняя семья).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Купянского района
Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области